Улица Пи́сарева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названы в честь русского публициста и литературного критика Дмитрия Ивановича Писарева.

Казахстан 
 Улица Писарева — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Писарева — улица в Красноярске.
 Улица Писарева — улица в Липецке (Дачный).
 Улица Писарева — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Писарева — улица в Новосибирске.
 Улица Писарева — улица в Орле.
 Улица Писарева — улица в Перми.
 Улица Писарева — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Писарева — улица в Твери.
 Улица Писарева — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Писарева — улица в Днепре.
 Улица Писарева — улица в Донецке.
 Улица Писарева — улица в Одессе.
 Улица Писарева — улица в Харькове.